Wuxi kan avse följande platser och företeelser i Kina:

 Wuxi, Wuxi Shi – stad på prefekturnivå, Jiangsu-provinsen
 Wuxis nya distrikt, Wuxi Xinqu – informellt stadsdistrikt
 Wuxi Airport –  flygplats
 Wuxi Classic – internationell snooker-turnering 2008–2014
 Jiangsu Classic 2008
 Jiangsu Classic 2009
 Wuxi Classic 2010  
 Wuxi Classic 2011 
 Wuxi, Chongqing, Wuxi Xian – härad i Chongqings storstadsområde
 Wuxi (köpinghuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 31,31, long 118,66) – köpinghuvudort
 Wuxi Jiang – vattendrag i Zhejiang-provinsen
 Wuxi Shuiku – vattenreservoar i Zhejiang-provnsen